Poniższa lista przedstawia trzęsienia ziemi w 2011 roku o magnitudzie przynajmniej 6 lub słabsze, jeśli są godne uwagi z innych powodów. Wszystkie daty są podane według czasu UTC.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Uwagi